Il singolare del torneo di tennis Gramado Challenger 2002, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Júlio Silva che ha battuto in finale Iván Miranda 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Mario Ančić (semifinali)
 Ricardo Mello (semifinali)
 Martin Lee (quarti di finale)
 Denis Golovanov (secondo turno)

 Iván Miranda (finale)
 Arvind Parmar (secondo turno)
 Miguel Gallardo-Valles (secondo turno)
 Marcos Daniel (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Gramado Challenger 2002